Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2010/11 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 12 2010/11 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Marseille, Clichy, Vandœvre, Lutèce und Strasbourg mit je 10 Spielern auskamen, setzte Noyon 14 Spieler ein. Insgesamt kamen 137 Spieler zum Einsatz, von denen 39 alle 11 Runden mitspielten. Punktbeste Spielerin mit 10 Punkten aus 11 Partien war Almira Scripcenco (Clichy), 9 Punkte aus 11 Partien erreichte Kamil Mitoń (Marseille), 8,5 Punkte aus 11 Partien Vladislav Tkachiev (Évry).
Pauline Guichard gewann bei ihrem einzigen Einsatz und erreichte damit als einzige Spielerin 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2011); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2011; ARG = Argentinien, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Marseille Echecs

Club de Clichy-Echecs-92

Évry Grand Roque

Club de Mulhouse Philidor

Club d'Echecs Metz Fischer

Club de L'Echiquier Chalonnais

Club de A.J.E. Noyon

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de Lutèce Echecs

Club de Echiquier Guingampais

Cercle d’Echecs de Strasbourg

C.E. de Rueil Malmaison

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Im Wettkampf zwischen Noyon und Châlons-en-Champagne wurde die Partie zwischen Alice Tissot und Anne Muller als gewonnen für Châlons-en-Champagne gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächlich erspielte Ergebnis (Remis) berücksichtigt.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Einzelnachweise 

Schach (Frankreich)
Schach 2010
Schach 2011